Música 
 Banda musical — grupo de músicos que tocam em conjunto
 Banda sonora (pt) ou trilha sonora (br) — conjunto das peças musicais usadas num filme
 "A Banda" — canção de Chico Buarque 

Pessoas
 Hastings Kamuzu Banda — ex-presidente do Malawi
 Banda Singh Bahadur — comandante militar sikh

Outros
 Banda ou adernamento — em linguagem náutica, a inclinação de uma embarcação
 Banda base — utilizada para a transmissão digital de dados
 Largura de banda ou largura de barramento — denotando a capacidade de transmissão de dados de um meio
 Banda larga — um termo utilizado em redes de computadores
 Banda (rádio) — tipo de comunicação utilizado por operadoras no Brasil
 Língua banda — língua falada pelo povobanda
 Banda (povo) — grupo étnico da República Centro-Africana
 Banda (capoeira) — movimento da capoeira para desequilibrar o oponente e derrubá-lo
 Ilhas Banda — arquipélago pertencente à Indonésia

Ver também

Desambiguação